Étienne de Polverel (mort en 1637), évêque d'Alet ;
 Étienne Polverel (1740-1795), commissaire français de la République à Saint-Domingue, abolitionniste ;
 Pierre de Polverel (mort en 1603), évêque d'Alet.